Мацукава:
 Мацукава (посёлок) — посёлок в Японии.
 Мацукава (село) — село в Японии.
 Дело Мацукава